Bogart (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia 
 Humphrey Bogart (Nova York, 1899 - Los Angeles, 1957), actor estatunidenc 
 Paul Bogart (Nova York, 1919 − Chapel Hill, Carolina del Nord, 2012), director, productor i guionista estatunidenc